Samson et Dalila est  une histoire biblique extraite du Livre des Juges, racontant la séduction de Samson par Dalila. Elle a inspiré de nombreuses œuvres.

Musique 
 Samson et Dalila, opéra de Camille Saint-Saëns
 Samson, oratorio de Haendel
 , chanson de gospel-blues puis de rock devenue célèbre.
 Samson & Delilah, album conceptuel, mélangeant chant lyrique et romantique à une musique pop indie, sortit en 2013 par V V Brown, une artiste pop britannique.
 Delilah, chanson de Florence + The Machine, extrait de l'album How Big, How Blue, How Beautiful

Poésie 
 La colère de Samson, poème de Alfred de Vigny

Peinture 
 1529 ou 1530 : Samson et Dalila, tableau de Lucas Cranach l’Ancien conservé au  de New York.
 1609 ou 1610 : Samson et Dalila, tableau de Pierre-Paul Rubens conservé à la  de Londres.
 1628 : Samson et Dalila, tableau de Rembrandt conservé à la  de Berlin.
 1630 : Samson et Dalila, tableau d'Antoine van Dyck exposé au Kunsthistorisches Museum de Vienne

Cinéma 
 1902 : Samson et Dalila, film français de Ferdinand Zecca
 1922 : Samson und Delila, film autrichien d'Alexander Korda
 1922 : Samson and Delilah, film britannique d'
 1949 : Samson et Dalila, film américain de Cecil B. DeMille
 2007 : Samson and Delilah, film néerlandais de Corina Van Eijk
 2009 : Samson et Delilah, film australien de Warwick Thornton

Télévision 
 1984 : Samson et Dalila de Lee Philips, avec Belinda Bauer, assez loin du texte biblique
 1996 :   de Nicolas Roeg, avec Liz Hurley, qui se veut proche du texte biblique
 2011 : Sansão e Dalila, série télévisée brésilienne diffusée en 2011
 , un épisode de la série télévisée .
